Языковая аттри́ция (языковая эрозия, языковая регрессия, утрата языка, разрушение языка, ) — процесс разрушения системы родного или хорошо освоенного языка, наблюдаемый у людей, живущих в условиях двуязычия или многоязычия, а также у страдающих разными языковыми патологиями (см. афазия). Языковая аттриция может наблюдаться как у конкретного носителя языка, постепенно забывающего язык в результате разных причин, так и на уровне целых языковых сообществ, иммигрантских и традиционных, постепенно переходящих на новый язык и сокращающих употребление родного, в результате чего в последнем накапливаются характерные черты языкового распада. Языковая аттриция изучается с разных позиций — психолингвистической, социолингвистический, нейролингвистической и собственно лингвистической. Процесс языковой эрозии может стабилизироваться в форме унаследованного языка. 

Языковое поведение лиц, говорящих только на одном языке (монолингвов), несколько отличается от использования языка лицами, владеющими двумя или несколькими (в том числе билингвами и мультилингвами). У последних знание одного языка может оказывать влияние на производство и понимание речи на другом, причем это влияние может быть двояким: родной язык может в той или иной форме препятствовать усвоению второго языка (), однако и язык, усвоенный вторым (например, в результате долгого проживания в среде его носителей), может подавлять родной язык индивида (). Нарушение баланса языков в компетенции носителя в ту или иную стороны — достаточно распространённый феномен, в то время как сбалансированное двуязычие или многоязычие — довольно редкое и нестабильное явление.

Утрата родного языка 
Утрата родного языка ( — процесс постепенного разрушения языковой компетенции в области родного языка среди эмигрантов по мере формирования и развития компетенции во втором языке (языке окружения). Аттриция родного языка может проявляться в обеднении словаря, использовании синтаксических и интонационных моделей, позаимствованных из языка окружения; на поздних этапах — в упрощении или распаде морфологии, появлении акцента и т. д. Факторами, определяющими утрату родного языка, являются, с одной стороны, развитие навыков коммуникации на новом языке, языке окружения (L2), с другой — снижение интенсивности контактов на родном языке, разрушение привычной языковой среды, постепенный переход к менее насыщенному информацией на родном языке коммуникативному пространству.

Ссылки

 Akinci, M.-A. (n.d.). Pratiques langagières et représentations subjectives de la vitalité ethnolinguistique des immigrés turcs en France.
 Ammerlaan, T. (1996). "You get a bit wobbly..." – Exploring bilingual lexical retrieval processes in the context of first language attrition.  Unpublished Doctoral Dissertation, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
 Ben-Rafael, M. & Schmid, M. S. (2007). "Language Attrition and Ideology: two groups of immigrants in Israel".  In: Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M., and Dostert, S., editors, Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 205-26.
 Bylund, E. (2008). Age Differences in First Language. University of Stockholm. PhD dissertation.
 Bylund, E. (2009). "Maturational constraints and first language attrition". In: Language Learning; 59(3): 687-715.
 Cook, V. (2005). "The changing L1 in the L2 user's mind". Paper presented at the 2nd International Conference on First Language Attrition, Amsterdam, 18 August 2005.
 Cook, V. (2003). "The changing L1 in the L2 user's mind". In: Vivian Cook (ed.), Effects of the Second Language on the First (pp. 1–18). Clevedon: Multilingual Matters.
 de Bot, K. & Clyne, M. (1994). "A 16-year longitudinal study of language attrition in Dutch immigrants in Australia". In: Journal of Multilingual and Multicultural Development; 15 (1), 17-28.
 de Bot, K., Gommans, P. & Rossing, C. (1991). "L1 loss in an L2 environment: Dutch immigrants in France". In: Seliger, H. W. & Vago, R. M. (eds.), First Language Attrition. (pp. 87–98). Cambridge: Cambridge University Press.
 Fujita, M. (2002). Second Language English Attrition of Japanese Bilingual Children. Unpublished doctoral dissertation, Temple University, Tokyo, Japan.
 Gardner, R. C., Lalonde, R. N, & Moorcroft, R. (1987). "Second Language Attrition: the role of motivation and use". Journal of Language and Social Psychology; Vol. 6, No. 1: 29-47.
 Gleason, J. Berko (1982). "Insights from Child Language Acquisition for Second Language Loss". In: Lambert, R. D.  & Freed, B. F. (eds.), The Loss of Language Skills. Rowley, MA: Newbury House.
 Hansen, L. (2001). "Japanese Attrition in Contexts of Japanese Bilingualism". In: Noguchi, M. G.  & Fotos, S. (eds.), Studies in Japanese Bilingualism (Bilingual Education and Bilingualism; 22.) (p. 353 - p. 372). Clevedon: Multilingual Matters. (electronic book: ISBN 1-85359-708-2)
 Hansen, L. & Reetz-Kurashige, A. (1999). "Investigating Second Language Attrition: an introduction". In: Hansen, Lynne (ed.). "Second Language Attrition: evidence from Japanese contexts" (p. 6). Oxford: Oxford University Press.
 Hayashi, Brenda (1999). "Testing the regression hypotheis: the remains of the Japanese negation system in Micronesia". In: Hansen, Lynne (ed.). Second Language Attrition: evidence from Japanese contexts (p. 154 - p. 168). Oxford: Oxford University Press.
 Hulsen, M. (2000). Language Loss and Language Processing: three generations of Dutch migrants in New Zealand. Unpublished doctoral dissertation, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
 Hyltenstam, K. & Abrahamsson, N. (2003). "Maturational Constraints in SLA". In: Doughty, C. J. & Long, M. H. (eds.), The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA: Blackwell ISBN 1-4051-3281-7.
 Jaspaert, K., Kroon, S., van Hout, R. (1986). "Points of Reference in First-Language Loss Research". In: Weltens, B., de Bot, K. & van Els, T. (eds.)  "Language Attrition in Progress: studies on language acquisition" (p. 37 - p. 49). Dordrecht: Foris Publications.
 Keijzer, M. (2007) "Last in first out? An investigation of the regression hypothesis in Dutch emigrants in Anglophone Canada". Vrije Universiteit Amsterdam, PhD dissertation.
 Köpke, B. 1999. L'attrition de la première langue chez le bilingue tardif: implications pour l'étude psycholinguistique du bilinguisme. Université de Toulouse-Le Mirail PhD dissertation. 
 Köpke, B. 2007. "Language attrition at the crossroads of brain, mind and society". In: Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M., & Dostert, S., (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 9-37.
 Köpke, B. & Schmid, M. S. (2004). "Language attrition: the next phase". In: Schmid, M. S., et al. (eds.), pp. 1–43. Downloadable manuscript version
 Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M. & Dostert, S. (eds.). 2007. Language Attrition: theoretical perspectives. Amsterdam: John Benjamins.
 Lambert, R. D. & Freed, B. F. (eds). (1982). The Loss of Language Skills. Rowley, MA: Newbury House.
 Lambert, R. D. & Moore, S. J. (1986). "Problem Areas in the Study of Language Attrition". In:  Weltens, B., de Bot, K. & van Els, T. (eds.), Language Attrition in Progress, Studies on Language Acquisition (p. 177 - p. 186). Dordrecht, NL: Foris Publications.
 Montrul, S. 2004. "Convergent outcomes in L2 acquisition and L1 loss". In: Schmid, M. S., Köpke, B., Keijzer, M. & Weilemar, L. (eds.), First Language Attrition: interdisciplinary perspectives on methodological issues (pp. 259–279). Amsterdam: John Benjamins.
 Montrul, S. 2008. Incomplete Acquisition in Bilingualism: re-examining the age factor. Amsterdam: John Benjamins.
 Montrul, S. 2009. "Re-examining the fundamental difference hypothesis". In: Studies in Second Language Acquisition; vol. 31: 225-257.
 Murtagh, Lelia (2003). Retention and Attrition of Irish as a Second Language: a longitudinal study of general and communicative proficiency in Irish among second level school leavers and the influence of instructional background, language use and attitude/motivation variables. Proefschrift (ter verkrijging van het doctoraat in de Letteren), Rijksuniversiteit Groningen. 
 Obler, L. K. (1993). "Neurolinguistic aspects of second language development and attrition". In: Hyltenstam, K. & Viberg, A. (eds.), Progression & Regression in Language: sociocultural, neuropsychological, & linguistic perspectives (pp. 178 – 195). Stockholm: Centre for Research on Bilingualism; Cambridge University Press.
 Olshtain, E. & Barzilay, M. (1991). "Lexical retrieval difficulties in adult language attrition". In: Seliger, H. W. & Vago, R. M. (eds.), First Language Attrition. Cambridge: Cambridge University Press.
 Pallier, C. (2007). "Critical periods in language acquisition and language attrition". In: Köpke et al. (eds.) Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 155-168.
 Paradis, M. (2007). "L1 attrition features predicted by a neurolinguistic theory of bilingualism". In: Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M., and Dostert, S., (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 121-33.
 Pavlenko, A. (2003). "«I feel clumsy speaking Russian»: L2 influence on L1 in narratives of Russian L2 users of English". In: Cook, V. (ed.), Effects of the Second Language on the First (pp. 32–61). Clevedon: Multilingual Matters.
 Pavlenko, A. (2004). "L2 influence and L1 attrition in adult bilingualism". In: Schmid, M. S., Köpke, B., Keijzer, M. & Weilemar, L. (eds), First Language Attrition: interdisciplinary perspectives on methodological issues (pp. 47–59). Amsterdam: John Benjamins.
 Pelc, L. (2001). L1 Lexical, Morphological and Morphosyntactic Attrition in Greek-English Bilinguals. City University of New York. PhD dissertation.
 Russell, Robert (1999). "Lexical maintenance and attrition in Japanese as a second language". In: Hansen, Lynne (ed.).Second Language Attrition: evidence from Japanese contexts (p. 114 - p. 141). Oxford: Oxford University Press.
 Schmid, M. S. (2002). First Language Attrition, Use, and Maintenance: the case of German Jews in Anglophone countries. Amsterdam: John Benjamins.
 Schmid, M. S. (2007). "The role of L1 use for L1 attrition". In: Köpke et al. (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins; 135-153. Downloadable manuscript version
 Schmid, M. S. (2009). "On L1 attrition and the linguistic system". In: EUROSLA Yearbook 9, 212-244. 
 Schmid, M. S. (2011). Language Attrition. Cambridge University Press.
 Schmid, M. S. (2012). The impact of age and exposure on forgetting and retention of the birth language in international adoptees: a perspective from Holocaust survivors. Linguistic Approaches to Bilingualism, Vol. 2(2), 177-208.
 Schmid, M. S., Köpke, B., Keijzer, M. & Weilemar, L. (2004). First Language Attrition: interdisciplinary perspectives on methodological issues. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 Schmid, M. S. & Köpke, B. (2007). "Bilingualism and attrition". In: Köpke, B., Schmid, M. S., Keijzer, M., and Dostert, S., (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1-7. 
 Schmid, M. S. & Köpke, B. (2008). "L1 attrition and the mental lexicon". In: Pavlenko, A.  (ed.) The Bilingual Mental Lexicon: interdisciplinary approaches (pp. 209–238). Clevedon: Multilingual Matters. 
 Schmid, M. S. & Dusseldorp, E. (2010). "Quantitative analyses in a multivariate study of language attrition". In: Second Language Research; 26(1).
 Seliger, H. W. & Vago, R. M. (1991). "The Study of First Language Attrition: an overview". In: First Language Attrition, Seliger, H. W. & Vago, R. M. (eds.), pp. 3–15. Cambridge University Press.
 Smith, M. Sharwood (1983). "On explaining language loss". In: Felix, S. & Wode, H. (eds.), Language Development on the Crossroads, pp. 49–69. Tübingen: Gunter Narr.
 Sorace, A. 2005. "Selective optionality in language development". In: Cornips, L. & Corrigan, K. P., (eds.), Syntax and Variation: reconciling the biological and the social, pp. 55–80 Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 Tsimpli, I. (2007). "First language attrition from a minimalist perspective: interface vulnerability and processing effects". In: Köpke et al. (eds.), Language Attrition: theoretical perspectives, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins; pp. 83–98.
 Tsimpli, I., Sorace, A., Heycock, C. & Filiaci, F. (2004). "First language attrition and syntactic subjects: a study of Greek and Italian near-native speakers of English". In: International Journal of Bilingualism; 8(3): 257-277.
 Yamamoto, M. (2001). Language Use in Interlingual Families: a Japanese-English sociolinguistic study. Clevedon: Multilingual Matters
 Yoshitomi, A. (1992). "Towards a Model of Language Attrition: neurological and psychological contributions". In: Issues in Applied Linguistics; Vol 3, No 2: 293-318.
 Yukawa, E. (1998). L1 Japanese Attrition and Regaining: three case studies of two early bilingual children. Tokyo: Kurosio Publishers.

Усвоение языка
Социолингвистика
Языковые права